Кайрат Абдрахманов:
 Абдрахманов, Кайрат Кудайбергенович (род. 1964) — казахстанский государственный деятель, министр иностранных дел Республики Казахстан.
 Абдрахманов, Кайрат Мелисович (род. 1967) — советский и казахстанский футболист. Примечания